Banco Popular puede referirse a:

 Banco Popular Dominicano 
 Banco Popular Español
 Banco Popular Argentino
 Banco Popular Chino
 Banca Popolare Etica
 Banco Popular Colombiano
 Banco Popular de Puerto Rico
 Banco Popular de Uruguay
 Banco Popular de Costa Rica
 Banco Popular del Perú